Sierra de las Cabras puede referirse a cualquiera de las siguientes sierras de España:

 La Sierra de las Cabras (Albacete), sierra de la provincia de Albacete.
 La Sierra de las Cabras (Cádiz), sierra de la provincia de Cádiz.
 La Sierra de las Cabras (Córdoba), sierra de la provincia de Córdoba.
 La Sierra de las Cabras (Málaga), sierra de la provincia de Málaga.
 La Sierra de las Cabras (Murcia), sierra de la Región de Murcia.
 La Sierra de las Cabras (Soria), sierra de la provincia de Soria.